Amerbach kan syfta på:

Geografi 
 Amerbach (flod) – ett vattendrag i det österrikiska förbundslandet Salzburg

Personer 

 Basilius Amerbach (1533–1591), schweizisk jurist och konstsamlare
 Bonifacius Amerbach (1495–1562), schweizisk jurist och humanist
 Johann Amerbach (omkring 1440–1513), schweizisk boktryckare och förläggare 
 Veit Amerbach (1503–1557), tysk teolog och humanist

Se även 
 Elias Nikolaus Ammerbach (1530–1597), en tysk organist